

Religione
 Strage degli innocenti – episodio presente nel Vangelo secondo Matteo () che ha dato origine a numerose opere d'arte.

Letteratura 
 La strage degli innocenti – poema sacro di Giovan Battista Marino

Musica 
 La strage degli innocenti – oratorio per canto e orchestra di Lorenzo Perosi

Pittura 
 Strage degli innocenti – dipinto (olio su tavola) di Pieter Bruegel il Vecchio
 Strage degli innocenti – dipinto (olio su tavola) di Daniele da Volterra
 Strage degli innocenti – dipinto (tempera su tavola) di Matteo di Giovanni
 Strage degli innocenti – affresco di Giotto
 Strage degli innocenti – affresco di Pietro Lorenzetti
 Strage degli innocenti – dipinto (olio su tavola) attribuito a Ludovico Mazzolino
 Strage degli innocenti – dipinto (olio su tavola) del Moretto
 Strage degli innocenti – dipinto (olio su tela) di Nicolas Poussin
 Strage degli innocenti – dipinto (olio su tela) di Guido Reni

Scultura 
 Strage degli innocenti – gruppo marmoreo di Odoardo Fantacchiotti

Incisioni
 Strage degli innocenti – stampa a bulino dell'incisore Marcantonio Raimondi, datata 1511

Note